Sami, membre dels samis, poble indígena de Lapònia que inclou parts de Suècia del nord, Noruega, Finlàndia i la península de Kola (Federació Russa)
 Sami de Macedònia, poeta líric i epigramàtic grec nadiu de Macedònia i criat amb Filip V de Macedònia 
 Llengües sami
 Sami d'Inari, llengua uraliana sami parlada al municipi d'Inari, al nord-est de Finlàndia 
 Sami kildin, llengua sami parlada a la península de Kola, al nord-est de Rússia i que s'escriu en alfabet ciríl·lic
 Sami de Lule, llengua sami de la subfamília ugrofinesa parlada a la Lapònia al voltant del riu Lule (Suècia) i al nord del comtat
 Sami meridional, llengua sami trobada més al sud-oest de la península escandinava 
 Sami septentrional o sami del nord, llengua amb més parlants del grup sami 
 Sami skolt, llengua del grup de llengües sami parlada a Finlàndia, especialment a Sevettijärvi